Pristimantis — рід земноводних родини Strabomantidae. Включає приблизно 570 видів. Тривалий час вважався частиною роду листкові жаби. Лише у 2008 році визначено як окремий рід.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 1,3 до 7,3 см. Спостерігається статевий диморфізм: самиці більші за самців. У молекулярно-генетичному плані близькі до родів Oreobates, Phrynopus, Lynchius. Голова невелика. У більшості видів морда витягнута (на різну довжину). Очі з горизонтальними зіницями. Тулуб стрункий або товстий. Шкіра може бути з малесенькими бородавками. Пальці без перетинок, доволі довгі, з дисками-присосками. Забарвлення спини значна темніше за черево.

Спосіб життя 
Полюбляють тропічні та субтропічні ліси, гірську місцину. Це переважно наземні земноводні. Активні у присмерку або вночі. Живляться різними безхребетними.

Це яйцекладні земноводні. Їх особливістю є прямий розвиток жабенят, без личинкової стадії.

Розповсюдження 
Мешкають у Центральній та Південній Америці, Малих Антильських островах.

Види 
Рід включає понад 570 видів:):

Примітки

Джерела 
 C. Michael Hogan & World Wildlife Fund. 2012. Northwestern Andean montane forests. ed. P.Saundry. Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment. Washington DC

Земноводні Центральної Америки
Земноводні Південної Америки
Strabomantidae
Роди земноводних